L}équipe nationale liechtensteinoise de ski alpin représente le Liechtenstein dans les compétitions internationales de ski alpin telles que les Jeux Olympiques d'hiver, la Coupe du monde de ski alpin et les championnats du monde de ski alpin.

En raison de la dimension du pays (Malbun étant l'unique station de ski du pays) et du nombre d'habitants, près de 38 000 en 2019, le Liechtenstein possède un des plus important palmarès en relation avec ses critères.

Coupe du monde 
Les skieurs liechtensteinois ont remporté tros gros globes de cristal de ski alpin, et neuf petits globes de cristal.

Hommes

Globes de cristal

Nombres de victoires

Femmes

Globes de cristal

Nombre de victoires

Championnats du monde

Hommes

Femmes

Jeux olympiques

Hommes

Femmes

Equipe B

Coupe d'Europe du ski

Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liechtenstein aux Jeux olympiques
 Sport au Liechtenstein

Liens externes 
 

Ski
Ski alpin au Liechtenstein
Liechtenstein